"Crocodylus" megarhinus — це вимерлий вид крокодилів з еоцену Єгипту. Частку черепа знайшов британський палеонтолог Чарльз Вільям Ендрюс у Фаюмській западині. У 1905 році Ендрюс назвав Crocodylus megarhinus на основі голотипного черепа. У 1907 році в Єгипті також був знайдений повний череп, але його не розпізнали як «C». megarhinus до 1927 року.

"C." megarhinus має багато спільних рис із живими крокодилами, такими як нільський крокодил (C. niloticus), зокрема міцний трикутний череп, який коротший, ніж у більшості інших крокодилів. Подібність також спостерігається в зубах двох видів. Як живі крокодили, "C." megarhinus має кілька звужених ділянок уздовж верхньої щелепи, які забезпечують простір для зубів нижньої щелепи, коли рот закритий. Пропорції "C." megarhinus і C. niloticus настільки схожі, що американський палеонтолог Чарльз С. Мук вважав «дуже ймовірним, що C. megarhinus є прямим предком C. niloticus».

Другий фаюмський крокодил, "Crocodylus" articeps, був названий поруч із "C." megarhinus. Ендрюс відзначив "C." articeps від "C." megarhinus на основі його вужчої морди, яка більше схожа на крокодила з тонкою мордою, ніж на нільського крокодила. "C." articeps нещодавно став синонімом "C." megarhinus і може представляти менш зрілу форму в популяції виду.

Хоча його традиційно описували як вид Crocodylus, "C." megarhinus був поміщений за межі роду в багатьох останніх філогенетичних аналізах. Новий рід для виду ще не встановлено. "C." megarhinus, як правило, є базальним крокодиліном поза родом, але все ж тісніше пов’язаний з ним, ніж помилковий гаріал або мекосухіни. Нижче наведено кладограму, модифіковану за Puértolas et al. (2011), показуючи його філогенетичне розташування серед крокодилів:

Примітки 

Крокодилові
Фауна олігоцену